Morgen zal het anders zijn (single), een single van Mama's Jasje uit 1990.
Morgen zal het anders zijn (album), een album van Mama's Jasje uit 2009.